Großerlau ist der Name folgender Orte:

 Großerlau (Gemeinde Dimbach), Ortschaft der Gemeinde Dimbach, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Großerlau (Gemeinde Pabneukirchen), Ortschaft der Gemeinde Pabneukirchen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Großerlau (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft der Gemeinde St. Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich